Der Challenger La Manche 2013 war ein Tennisturnier, das vom 25. Februar bis 3. März 2013 in Cherbourg-Octeville, Frankreich stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 195 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 190 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 201 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Cherbourg-en-Cotentin